Plusieurs courses cyclistes ont porté ou portent le nom de Tour du Limbourg :

 le Tour du Limbourg (nom local : Ronde van Limburg), disputé en Belgique entre 1919 à 1994 qui a repris à partir de 2012
 le Tour du Limbourg (nom local : Ronde van Limburg), disputé aux Pays-Bas depuis 1948
 le Tour du Limbourg amateurs, disputé en Belgique de 1945 à 2003
 la Volta Limburg Classic, anciennement connu comme l'Enfer du Mergelland (Hel van het Mergelland), disputé aux Pays-Bas depuis 1973